LMX steht für:

 L.M.X. Automobile
 Flughafen von López de Micay (IATA-Code), Departamento del Cauca, Kolumbien

LMX